Никкэй:
 «Нихон кэйдзай симбун» (), сокращённо «Никкэй» ()　— японская медиакорпорация.
 «Никкэй-225» () — индекс Токийской фондовой биржи, публикуемый газетой «Нихон кэйдзай симбун».